Балтийская женская волейбольная лига — ежегодный волейбольный турнир женских клубных команд Латвии, Литвы и Эстонии. Проводится с 2007 года. В сезоне 2012/13 в качестве приглашённых выступали три белорусские команды.

Аналогичное соревнование проводится и среди мужских клубных команд.

Формула соревнований 
Количество участвовавших команд колебалось от 6 до 12. В первом турнире принимали участие команды Латвии и Литвы, в последующих — всех трёх прибалтийских государств, а в чемпионате 2012/13 также команды из Белоруссии. Соревнования состоят из предварительной стадии и финального этапа, проводимого в формате финала четырёх (в 2010/11—2016/17 — финала восьми, в 2020/21 — финала шести) по системе плей-офф в одном или нескольких городах.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

Чемпионат 2012/13 
В сезоне 2012—2013 в соревнованиях принимали участие 12 команд — по три от Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в плей-офф и в формате финала восьми (четвертьфинал, два полуфинала (за 1-4 и 5-8 места) и четыре финала за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места) определили итоговую расстановку мест.

Участники

Финал 
31 марта 2013.  Елгава
 «Коммунальник» — «Минчанка» 3:2.

Чемпионат 2013/14 
В сезоне 2013—2014 в соревнованиях принимали участие 12 команд — 6 от Эстонии, 4 от Латвии и 2 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в плей-офф и в формате финала восьми (четвертьфинал, два полуфинала (за 1-4 и 5-8 места) и четыре финала за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места) определили итоговую расстановку мест. Финальный турнир прошёл в литовских городах Йонаве и Каунасе.

Участники

Финал 
23 марта 2014.  Каунас
 «Кохила» — «ЛУ Елгава» 3:1.

Чемпионат 2014/15 
В сезоне 2014—2015 в соревнованиях принимали участие 11 команд — 5 от Латвии, 4 от Эстонии и 2 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в плей-офф и в формате финала восьми (четвертьфинал, два полуфинала (за 1-4 и 5-8 места) и четыре финала за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места) определили итоговую расстановку мест. Финальный турнир прошёл в эстонских городах Кохила и Рапла.

Участники

Финал 
15 марта 2015.  Кохила
 «Кохила» — «Ахема» 3:0.

Чемпионат 2015/16 
В сезоне 2015—2016 в соревнованиях принимали участие 12 команд — по 5 от Латвии и Эстонии и 2 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в плей-офф и в формате финала восьми (четвертьфинал, два полуфинала (за 1-4 и 5-8 места) и четыре финала за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места) определили итоговую расстановку мест. Финальный турнир прошёл в столице Эстонии Таллине.

Участники

Финал 
6 марта 2016.  Таллин
 «Кохила» — «Хекса» 3:0.

Чемпионат 2016/17 
В сезоне 2016—2017 в соревнованиях принимали участие 12 команд — 5 от Эстонии, 4 от Латвии и 3 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в плей-офф и в формате финала восьми (четвертьфинал, два полуфинала (за 1-4 и 5-8 места) и четыре финала за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места) определили итоговую расстановку мест. Финальный турнир прошёл 3-5 марта 2017 в литовских городах Йонава и Каунас.

Участники

Финал 
5 марта 2017.  Каунас
 АСУ — «Кохила» 3:0.

Чемпионат 2017/18 
В сезоне 2017—2018 в соревнованиях принимали участие 10 команд — 4 от Эстонии, по 3 от Латвии и  Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга по туровой системе. По её итогам 8 лучших команд вышли в четвертьфинал плей-офф и в сериях матчей до двух побед одного из соперников определили участников финала четырёх, которые разыграли призовые места. Финальный турнир прошёл 17-18 марта 2018 в Тарту (Эстония).

Участники

Финал 
18 марта 2018.  Тарту
 «Тарту Юликоол Ээден» — «Прекиба-Парама» 3:2.

Чемпионат 2018/19 
В сезоне 2018—2019 в соревнованиях принимали участие 8 команд — по 3 от Латвии и  Литвы и 2 Эстонии.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга. По её итогам 8 лучших команд вышли в четвертьфинал плей-офф и в сериях матчей до двух побед одного из соперников определили участников финала четырёх, которые разыграли призовые места. Финальный турнир прошёл 16-17 марта 2019 в Тарту (Эстония).

Участники

Финал 
17 марта 2019.  Тарту
 «Прекиба-Парама» — «Тарту Юликоол Бигбанк» 3:2.

Чемпионат 2019/20 
В сезоне 2019—2020 в соревнованиях принимали участие 9 команд — по 3 от Латвии,  Литвы и Эстонии.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга. По её итогам 8 лучших команд вышли в четвертьфинал плей-офф и в сериях матчей до двух побед одного из соперников определили участников финала четырёх, которые разыграли призовые места. Финальный турнир прошёл 7-8 марта 2019 в Юри (Эстония).

Участники

Финал 
8 марта 2020.  Юри
 «Ригас ВС» — «ТалТех Трейдхаус» 3:2.

Чемпионат 2020/21 
В сезоне 2020—2021 в соревнованиях принимали участие 9 команд — 4 от Латвии, 3 от Эстонии, 2 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга. По её итогам 6 лучших команд вышли в «финал шести» и определили призёров чемпионата. Финальный турнир прошёл 26-28 февраля 2021 в Тарту и Таллине (Эстония).

Участники

Финал 
28 февраля 2021.  Таллин
 «ТалТех Трейдхаус» — «Ригас ВС/ЛУ» 3:0.

Чемпионат 2021/22 
В сезоне 2021—2022 в соревнованиях принимали участие 12 команд — 5 от Эстонии, 4 от Латвии, 3 от Литвы.

Чемпионат проводился в два этапа — предварительный и финальный (плей-офф). На предварительной стадии команды играли в два круга. По её итогам 8 лучших вышли в четвертьфинал плей-офф и в сериях матчей до двух побед одного из соперников определили участников финала четырёх, которые разыграли призовые места. Финальный турнир прошёл 5-6 марта 2022 в Каунасе (Литва).

Участники

Финал 
6 марта 2022.  Каунас
 «Каунас-ВДУ» — «Тарту Юликоол Бигбанк» 3:1.

Призёры 

В сезоне 2010/11 турнир не проводился. Лучшие команды Латвии и Эстонии соревновались в рамках открытого чемпионата Латвии.

Примечания

См. также 
 Балтийская мужская волейбольная лига
 Чемпионат Латвии по волейболу среди женщин
 Чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин
 Чемпионат Литвы по волейболу среди женщин

Ссылки 
 Сайт Эстонской федерации волейбола
 Сайт Федерации волейбола Латвии

Европейские волейбольные клубные соревнования